Salzenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ernst Albrecht Salzenberg (1783–1844), Postdirektor, Chef des Landespostwesens im Herzogtum Braunschweig
 Julius Franz Salzenberg (auch: Saltzenberg) (1763–1849), deutscher Künstler und Kupferstecher
 Wilhelm Salzenberg (1803–1887), deutscher Architekt und Baurat

Salzenberg ist der Name folgender Orte:

 Salzenberg (Gemeinde Griffen), Ortschaft von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten